Голубая река :

 Голубая река — одно из названий китайской реки Янцзы.

 «Голубая река» — фильм, Индия, 1990 г.
 «Голубая река'''» — телевизионный фильм, США, 1995 г.

См. также
 Блу-Ривер